L'Enclos, film français d'Armand Gatti, sorti en 1961
 L'Enclos, jeu de société créé par Michel Boutin

Voir aussi